Pucanganom kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pucanganom (administrativ by i Indonesien, Yogyakarta), 
 Desa Pucanganom (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -8,05, long 110,88), 
 Kelurahan Pucanganom, administrativ by, Jawa Timur, 
 Desa Pucanganom (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,76, long 111,50), 
 Desa Pucanganom (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,46, long 112,77), 
 Desa Pucanganom (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,01, long 113,86), 

Robotskapade Indonesienförgreningar